Абдульва́тов Екре́м Еджави́дович (,  18 березня 1960, СРСР) — український кримськотатарський політик, голова Іслям-Терекського (Кіровського) регіонального меджлісу (приблизно з 2003 року), депутат Кіровської районної ради V та VI скликань.

Життєпис 
Станом на 2003 рік Екрем Абдульватов був виконуючим обов'язки голови Іслям-Терекського (Кіровського) регіонального меджлісу кримськотатарського народу, згодов очолив цей владний орган на постійній основі. Обирався депутатом Кіровської районної ради V та VI скликань. Входив до мандатної комісії Курултаю кримськотатарського народу V скликання.

Влітку 2013 року Екрем Абдульватов був одним з найзапекліших противників виходу скандальної книги Володимира Ширшова «Книга пам'яті Східного Криму» (), де було подано перекручені історичні відомості, що робили кримських татар посібниками нацистського режиму. Напередодні Дня Незалежності України увесь тираж книги було знищено.

Окрім політичної та суспільної діяльності, перебуває на держслужбі, обіймаючи посаду головного спеціаліста Управління праці і соціального захисту населення.

Примітки 

Депутати районних рад Криму
Члени Меджлісу кримськотатарського народу